Swjatopolk (russisch ) ist der Name folgender Personen:

 Swjatopolk I. (Russland) (978 oder 979 – 1019), Großfürst der Kiewer Rus (1016–1019)
 Swjatopolk II. (Kiew) (1050–1113), Großfürst der Kiewer Rus (1093–1113)

Siehe auch:
 Swjatopolk-Mirski
 Svatopluk